Geografia:
 Aa – wieś w Estonii
Aa – nazwa rzek
 Aa – rzeka we Francji
 Aa – rzeka w Szwajcarii
 Aa – rzeka w Holandii
 Aa – rzeka w Belgii

Biologia:
 Aa – podrodzaj lądowych ślimaków
 Aa – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych

Muzyka:
 Aa! – japońska J-popowa grupa muzyczna
 Aa (Big A Little a) – amerykańska grupa rockowa

Geologia:
 aa – jeden z głównych typów spływającej lawy

Inne:
 język afar (kod aa) – język afroazjatycki
 Aa – dwuznak

Zobacz też 
 
 AA

Linki zewnętrzne